Анте Жижич (; родился 4 января 1997 года в Сплите, Хорватия) — хорватский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Был выбран на драфте НБА 2016 года в первом раунде под общим 23-м номером командой «Бостон Селтикс».

Карьера в Европе 
Первым клубом Анте Жижич был «Сплит» в сезоне 2012/2013, но он провёл всего 3 матча за молодёжную команду. В следующем сезоне он был игроком «Каштела». В начале сезона 2014/2015 Анте выступал за «Горица». Но затем он перешёл в «Цибона», за которую провёл 25 матчей в Адриатической лиге. На его счету за 15,5 минут игрового времени в среднем было 7,4 очка.

В следующем сезоне его назвали Топ проспектом адриатической лиге. Анте Жижич сыграл 26 матчей, он выходил на баскетбольную площадку в среднем на 24,8 минуты. В среднем на счету Анте было 12,7 очка, 7,4 подбора и 1,2 блок-шота.

11 октября 2016 года Анте Жижич назвали MVP 4 тура адриатической лиги. В матче против «Скопье», который закончился победой «Цибоны» со счетом 89 на 85 во втором овертайме, он набрал 37 очков и сделал 20 подборов. 26 декабря 2016 года он покинул «Цибону» и стал игроком «Дарюшшафака».

Карьера в НБА 
Был выбран 23-м номером на драфте НБА 2016 года командой «Бостон Селтикс».

1 июля 2017 года он подписал контракт с «Бостон Селтикс» .

22 августа 2017 года был обменян в «Кливленд Кавальерс» на Кайри Ирвинга вместе с Айзеем Томасом, Джеем Краудером и драфт-пиком первого раунда 2018 года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Каштела»
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Анадолу Эфес»